Малинська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Малинська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район